Mohammed Gassid Kadhim Al-Jaberi ou Mohammed Kassid (Bagdá, 10 de dezembro de 1986) é um futebolista profissional iraquiano, goleiro, milita no Al-Shorta.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1986
Goleiros do Iraque
Futebolistas do Iraque
Jogadores da Seleção Iraquiana de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Futebolistas olímpicos do Iraque
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011